Euskadi-Murias  (UCI Team Code: EUS) — испанская профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 2015 году. Стремится стать преемником Euskaltel-Euskadi в качестве ведущей профессиональной команды в баскском велоспорте.

Спонсором команды является компания Murias Group.

С 2018 года имеет статус проконтинентальной команды UCI.

Команда получила приглашение на Гранд-тур — Вуэльта Испании 2018.

Сезон 2018 
В составе команды на сезон 2018 года 20 гонщиков.

Сезон 2017

Победы 

2016
 Этап 1 Вольта Алентежу — Иманол Эстевес
2018
 Этап 1 Вуэльта Арагона — Ион Аберастури
 Этап 3 Вуэльта Арагона — Микель Бискарра
  Тур Норвегии Генеральная классификация — Эдуард Прадес

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Euskadi-Murias на FirstCycling
 
 
 

Велосипедные команды